George Wellesley kan syfta på:

 Sir George Wellesley (1814-1901), brittisk sjöofficer
 Lord George Wellesley (1889-1967), brittisk flygofficer